Frozen (inglese, significa congelato) può riferirsi a:

Cinema 
 Frozen (Jidu hanleng) – film cinese del 1996 diretto da Wang Xiaoshuai 
 Frozen – film britannico del 2005 diretto da Juliet McKoen 
 Frozen – film indiano del 2007 diretto da Shivajee Chandrabhushan 
 Frozen – film statunitense del 2010 diretto da Adam Green
 Frozen – franchise
 Frozen - Il regno di ghiaccio (Frozen) – film d'animazione del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee
 Frozen Fever – cortometraggio d'animazione 2015 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee
 Frozen - Le avventure di Olaf (Olaf's Frozen Adventure) – cortometraggio d'animazione 2017 diretto da Kevin Deters e Stevie Wermers
 Frozen II - Il segreto di Arendelle (Frozen II) – film d'animazione del 2019 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee

Musica 
 Frozen – singolo di Madonna del 1998, dall'album Ray of Light
 Frozen – album dei Sentenced del 1998
 Frozen – singolo dei Nightrage del 2005
 Frozen – singolo dei Delain del 2007
 Frozen – singolo dei Within Temptation del 2007, dall'album The Heart of Everything
 Frozen – singolo di Orianthi Panagaris del 2013
 Frozen – album della colonna sonora del film Frozen: Il regno di ghiaccio del 2013

Televisione 
 Un corpo tra i ghiacci (Frozen) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1

Teatro 

 Frozen – musical di Broadway del 2018